Peder Axelsson kan syfta på:
 Peder Axelsson till Herlev (Tott), danskt riksråd. Son till Axel Pedersson (Tott) och Juliane Pedersdatter (Grubbe)
 Peder Axelsson (Tott, präst) (död 1463), präst (biskop) och son till Axel Pedersson (Tott) och Cathrine Krognos